CAPRIN2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 127 амінокислот, а молекулярна маса — 125 925.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів синтезу білка, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція росту, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, РНК. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки